Corriere espresso – azienda che effettua trasporti rapidi interurbani o internazionali per conto terzi; con lo stesso termine s'identifica anche colui che effettua il trasporto e il mezzo utilizzato per farlo
 Corriere o spallone – persona che effettua contrabbando
 Corriere – messaggero che in passato portava affari importanti o diplomatici (dispacci)
 Corriere – nome con cui si identificano alcuni giornali, perlopiù quotidiani, come per esempio il Corriere della Sera

Altri progetti